Ave verum corpus – krótki hymn lub sekwencja pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku
 Calgary Corpus – zestaw tekstu i plików binarnych używany do testowania algorytmów kompresji
 Corpus Aristotelicum – te spośród pism Arystotelesa, które przetrwały do naszych czasów
 Corpus Catholicorum – nazwa katolickiej części Reichstagu w Rzeszy Niemieckiej
 Corpus Christi (miasto) – miasto w południowej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Corpus Christi College (Cambridge) – jedna z uczelni (college'ów) wchodząca w skład Uniwersytetu w Cambridge
 Corpus Christianorum – naukowa kolekcja serii wydawniczych zapoczątkowana i prowadzona przez benedyktynów w Turnhout (Belgia)
 Corpus Christii – portugalski jednoosobowy projekt z gatunku black metal
 Corpus delicti – dowód rzeczowy świadczący o przestępstwie
 Corpus Evangelicorum – ciało reprezentujące protestantów Rzeszy Niemieckiej w parlamencie cesarskim
 Corpus Hermeticum – zespół tekstów greckich, a także jednego łacińskiego, powstałych w II i III wieku
 Corpus Hippocraticum – najstarszy zachowany zabytek piśmienniczy medycyny starożytnej Grecji 
 Corpus Inscriptionum Graecarum – epigraficzna seria wydawnicza
 Corpus Inscriptionum Latinarum – epigraficzna seria wydawnicza
 Corpus Iuris Canonici – nazwa przyjęta dla oznaczenia grupy zbiorów prawa kanonicznego
 Corpus Iuris Civilis – określenie całości wielkiej kompilacji prawa rzymskiego podjętej przez cesarza Justyniana I Wielkiego
 Corpus Iuris Fridericianum – zbiór praw opracowany za panowania króla Prus Fryderyka II w latach 1749–1751
 Corpus Mortale – duńska grupa muzyczna grająca brutal death metal
 Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum – naukowa seria publikująca krytyczne wydania łacińskich dzieł Ojców Kościoła
 Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae – edycja źródeł bizantyńskich
 Corpus Vasorum Antiquorum – międzynarodowe naukowe przedsięwzięcie wydawnicze
 El Corpus – gmina (municipio) w południowym Hondurasie
 Habeas Corpus Act – ustawa angielska z 1679 wydana za rządów króla Karola II